Miejscowości w USA:
 Griggsville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
Gminy w USA:
 Griggsville (ang. Griggsville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike